

Geografie 
 Sandvík, dorp op de Faeröer
 Sandvik (Blekinge), een plaats in het Zweedse landschap Blekinge
 Sandvik (Södermanland), een plaats in het Zweedse landschap Södermanland
 Sandvik (Öland), een plaats op het Zweedse eiland Öland

Personen 
 Viggo Sandvik,  Noors muzikant, cabaretier, film-, en musicalacteur

Zaken 
 Sandvik (gereedschap), een Zweedse fabrikant van gereedschap